Schuchardt ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schuchardt (1855–1928), bayerischer Generalleutnant
 Bastian Schuchardt (* 1957), deutscher Biologe
 Bernhard Schuchardt (1823–1911), deutscher Mediziner und Ministerialbeamter
 Brigitte Schuchardt (* 1955), deutsche Schwimmerin

 Dagmar Schuchardt (* 1941), deutsche Juristin, Gerichtspräsidentin und Verfassungsrichterin
 Dietrich Schuchardt (* 1945), deutscher Maler
 Edmund Schuchardt (1889–1972), deutscher Architekt 
 Emil Schuchardt (1917–1965), deutscher Komponist und Pianist
 Erika Schuchardt (* 1940), deutsche Politikerin (CDU) und Bildungsforscherin
 Fedor Schuchardt (1848–1913), deutscher Psychiater
 Gerd Schuchardt (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Helga Schuchardt (* 1939), deutsche Politikerin (FDP, Liberale Vereinigung)
 Horst Schäfer-Schuchardt (* 1936), deutscher Jurist, Kunsthistoriker, Olivenölexperte und Autor
 Hugo Schuchardt (1842–1927), deutscher Romanist
 Hugo Schäfer-Schuchardt (1907–1974), deutscher Sänger (Bass)
 Johann Christian Schuchardt (1799–1870) Jurist, Zeichner, Kunsthistoriker, Kunstschriftsteller und Goethes letzter Sekretär
 Johann Heinrich Daniel Ludolf Schuchhardt (* 1828–?), deutscher Maler, Kupferstecher und Radierer

 Sven Schuchardt (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Theodor Schuchardt (1829–1892), deutscher Botaniker und Pharmazeut

Siehe auch:
 Schuchhardt
 Schuchart
 Schuchard